Malužiná – wieś słowacka
 Malužiná – potok słowacki